BiH:
 Brajići (Foča, BiH), naselje u općini Foča
 Brajići (Foča-Ustikolina, BiH), naselje u općini Foča-Ustikolina
 Brajići (Travnik, BiH), naselje u općini Travnik

Crna Gora:
 Brajići (pleme), Crnogorsko pleme
 Brajići (Budva, Crna Gora), naselje u općini Budva